De Gauliga Schlesien 1940/41 was het achtste en laatste voetbalkampioenschap van de Gauliga Schlesien. Er namen drie clubs deel uit steden die tot 1922 tot Opper-Silezië behoorden en dan onder druk aan Polen afgestaan werden en in 1939 terug door Duitsland geannexeerd werden. Op 30 maart 1941 moest de deelnemer voor de eindronde om de Duitse landstitel bekend zijn, echter was de competitie op dat moment nog niet afgelopen. Vorwärts-RaSpo Gleiwitz, dat op dat moment eerste stond werd dan afgevaardigd. Gleiwitz werd groepswinnaar en verloor in de kwalificatie voor de halve finale van Dresdner SC. Terwijl Gleiwitz aan de eindronde deelname ging de competitie wel nog verder en kreeg Germania Königshütte de titel toegereikt, die echter geen extra waarde had omdat ze niet naar de eindronde mochten en Gleiwitz toch drie wedstrijden minder gespeeld had. 

Na dit seizoen werd de Gauliga opgesplitst in Gauliga Niederschlesien en Gauliga Oberschlesien, die elk een deelnemer naar de eindronde mochten sturen.

Stand op 30 maart 1941

Eindstand

Promotie-eindronde
Aangezien de Gauliga hierna opgesplitst werd promoveerden alle teams.

Externe link
 Euroleagues

Gauliga Schlesien
Duits competitievoetbal 1940/41